Gjallarhornet eller gjallarhorn kan syfta på

Gjallarhornet – i nordisk mytologi det horn som asaguden Heimdall blåser i
Gjallarhornet (försäkringstidning) – tidning inom försäkringsbranschen
Musikgruppen Gjallarhorn (musikgrupp) – en svenskspråkig folkmusik- eller världsmusikgrupp från Finland bildad 1994
Gjallarhornet (nyhetsblad) – ett nyhetsblad som utges fyra gånger om året av Svenska arkeologiska samfundet